Bitmap (, «біт» +map, «карта») — спосіб організації пам'яті або формат файлу для зберігання цифрового зображення.

Також має значення:

 Бітова карта (бітовий масив, бітовий вектор) — структура даних.
 Бітове зображення — застосування цієї структури в комп'ютерній графіці.
 Бінарне зображення — різновид цифрових растрових зображень, коли кожний піксель може представляти лише один з двох кольорів.
 Растрове зображення — зображення, представлене у вигляді прямокутної сітки пікселів.
 BMP — формат файлів растрової графіки з розширенням файлу .bmp.